Le terme Victory a servi à dénommer plusieurs patronymes, toponymes, éléments ou œuvres à travers le monde.

Toponymes 

 Victory (comté de Cayuga, New York), une ville ;
 Victory, un village situé dans l’État de New York ;
 Victory, Minneapolis, Minnesota, un quartier ;
 Victory, Vermont, une ville ;
 Victory Beach, Nouvelle-Zélande ;
 Victory Theatre, à Evansville, Indiana ;
 Victory (Vermont).

Patronyme 
 Michèle Victory, députée française

Colonnes et monuments 
 Bolzano Victory Monument en Italie
 Bukgwan Victory Monument in Corée
 Victory Monument en Thaïlande
 Victory Monument aux États-Unis
 Victory Monument en Biélorussie

Marques et entreprises 
 Victory Brewing Company à Downingtown, Pennsylvania (brasserie)
 Victory Motorcycles, un fabricant de motos américain
 Victory Records, un label de records américain
 Victory, marque de chaussures

Des navires 
 , des navires historiques de la Royal Navy
 Victory ship, un type de navire transporteur construit en grand nombre par les États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale
 Victory, un ferry construit au Japon en 1989 ayant navigué pour la compagnie italienne Grandi Navi Veloci de 1998 à 2007

Littérature 
 Victory, un roman de Joseph Conrad

Cinéma 

 Victory, film muet américain de Jonathan Parker Read Jr, sorti en  ; 
 , titre original du film Le Secret du bonheur, film muet américain de Maurice Tourneur sorti le  ;
 , film britannique de  sorti en  ;
 , titre anglais de , film soviétique de  et  sorti en 1938 ;
 , film de  sorti en 1940 ;
 , titre original alternatif dÀ nous la victoire (), film de  sorti le  ;
 , film de  sorti en 1995 ;
 , film de  sorti en 2008 ;
 , film d' sorti le  ;
 , film de  sorti le .

 Musique 

 Groupe 
 , groupe allemand de heavy metal.

 Chanson 
 , chanson de Bond présente sur l'album Born sorti le  ;
 , chanson de Megadeth présente sur l'album Youthanasia sorti le  ;
 , chanson de Puff Daddy présente sur l'album No Way Out sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de Soprano sortie le , elle figure sur le jeu vidéo FIFA 09 ;
 , chanson de Yolanda Adams présente sur l'album Day by Day sorti le .
 Victory, chanson de Pagadixx , sortie en 2015

 Album 
 , album de Do or Die sorti le  ;
 , album des Jacksons Five sorti le  ;
 , album de Jedward sorti le  ;
 , album de DJ Khaled sorti le  ;
 ,  du groupe allemand Modern Talking sorti le  ;
 , album de Narada Michael Walden sorti en 1980 ;
 , album d'Omid Soltani sorti en 2002 ;
 , album de Running Wild sorti le  ;
 , album d'Unleashed sorti le .

 Équipes sportives 
 Victory de la Californie, un club de football de  de San-Francisco
 Melbourne Victory Football Club, un club australien de football professionnel

 Divers 
 Victory''''', une megachurch chrétienne évangélique aux Philippines

Voir aussi 
 
 

Homonymie de monument
Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis